Микола-Мирослав Петрецький (Вишня Рівня) — румунський політик, депутат, президент Союзу українців Румунії. 
 Петрецький Василь Васильович (16 липня 1943, м. Хуст) – український художник, графік, монументаліст.